

Geografia 
 Pulgar – comune spagnolo

Persone 
 Ángel Pulgar – ciclista venezuelano
 Erick Pulgar – calciatore cileno
 Francisco Pulgar Vidal – compositore e musicologo peruviano
 Gabriela Pulgar – modella cilena
 Mónica Pulgar – ex cestista spagnola